

Informatique 
 GNU/Linux (plus connue sous l'appellation « Linux ») : en informatique, famille de systèmes d'exploitation, combinant le système GNU et le noyau Linux.
 Noyau Linux : noyau de système d'exploitation libre, multitâche, multiplate-forme et multi-utilisateur de type UNIX créé par Linus Torvalds.
 Distribution GNU/Linux : distribution du système d'exploitation GNU/Linux.

Astronomie 
 (9885) Linux : astéroïde découvert le , par Spacewatch.

Autres 
 Linux, une marque de lessive de la société suisse Rösch AG.